Ein Militärdienstleister ist ein Unternehmen oder Individuum, welches Dienstleistungen für das Militär erbringt. Zu diesen Dienstleistungen gehören Logistik, Wartung, Training und Kommunikation.

Militärdienstleister greifen nicht aktiv ins Kampfgeschehen ein und leisten keine militärische Unterstützung. Dadurch unterscheiden sie sich von privaten Sicherheits- und Militärunternehmen. Nach den Genfer Konventionen sind Militärdienstleister, die direkte militärische Operationen unterstützen, legitime Ziele für Angriffe. Sie haben bei Gefangennahme allerdings auch Anrecht auf eine Behandlung als Kriegsgefangener.

Situation in Deutschland 
In Deutschland sind Militärdienstleister meist in Form einer Public Private Partnership aktiv. So wurden bereits das Bekleidungsgeschäft der Bundeswehr, bisher in Händen der Territorialen Wehrverwaltung, an die LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH, das Fuhrparkmanagement der zivilen Fahrzeuge der Bundeswehr an die BwFuhrparkService GmbH und die Instandhaltung von ausgewählten Geräten des Heeres und der Streitkräftebasis an die Heeresinstandsetzungslogistik GmbH übergeben. Durch diese Outsourcingmaßnahmen werden Qualitätssteigerungen und Kostensenkungen erwartet. Die Bundeswehr soll sich auf ihre militärischen Kernaufgaben konzentrieren. Als Denkfabrik und unternehmerischer Arm des Bundesministeriums der Verteidigung wurde 2017 die BwConsulting GmbH etabliert.

Wichtige Militärdienstleister (Auszug) 
Ecolog
KBR (früher Kellogg Brown & Root, Inc.)
Halliburton
Thales Group